Esistono più comuni francesi con questo nome

Martainville – Calvados
Martainville – Eure